Tegeticula är ett släkte av fjärilar. Tegeticula ingår i familjen knoppmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knoppmalar
Tegeticula